

Ilhas Britânicas 
 Reino Unido da Grã-Bretanha (1707–1801) — país extinto, formado da união entre Inglaterra e Escócia
 Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda (1801–1922) — país extinto
 Reino Unido (1922–) — país atual cujo nome oficial é "Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte"

Escandinávia 
 União de Kalmar (1397–1520) — país extinto, formado da união entre Noruega, Suécia e Dinamarca 
 Reino da Dinamarca e Noruega (1536–1814) — país extinto
 Reinos Unidos da Suécia e Noruega (1814–1905) — país extinto

Outros 
 Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815–1821) — país extinto
 Reino Unido dos Países Baixos (1815–1830) — país extinto, formado da união entre 
 Reino de Israel e Judá — país extinto, formado pelo rei Davi e seu filho, Salomão

Ver também 
 Principados Unidos
 Emirados Árabes Unidos

Desambiguações de topônimos